Барио де Сан Педро има више значења:

 Барио де Сан Педро (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Педро (Сан Матео Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Педро (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Педро (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику